Sjumannarugby vid panamerikanska spelen 2011 anordnades i Guadalajara, Mexiko under perioden 29–30 oktober 2011. Enbart herrlag deltog i sporten, som var den första gången sjumannarugby spelades vid panamerikanska spelen. Kanada blev mästare efter att ha besegrat Argentina i finalen med slutresultatet 26–24. USA besegrade Uruguay i matchen om tredjepris med slutresultat 19–17. Totalt deltog 96 tävlande från 8 nationer.

Deltagare

: kvalificerad genom rankning
: kvalificerad genom vinst av CONSUR-mästerskapet i sjumannarugby 2011
: kvalificerad genom rankning
: kvalificerad genom vinst av NACRA-mästerskapet i sjumannarugby 2010
: kvalificerad genom rankning
: kvalificerad som värdnation
: kvalificerad genom rankning
: kvalificerad genom rankning

Medaljsummering

Resultat

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Källor

Referenser